Okręty US Navy o nazwie USS "Salem", pochodzącej (w pierwszym przypadku) od miasta Salem (Massachusetts), a w przypadku kolejnych także od Salem (New Jersey), Salem (Ohio) i Salem (Oregon):
Pierwszy "Salem" (CL-3) był krążownikiem zwiadowczym, który był w służbie w latach 1908 -1921.
Drugi "Salem" (CM-11) był wcześniej cywilnym statkiem "Joseph R. Parrott" i był używany jako stawiacz min w latach 1942-1945. Później wrócił do swojej pierwszej nazwy po sprzedaniu w 1947.
Trzeci "Salem" (CA-139) był ciężkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1949-1959.
Salem